Arada est une municipalité du Honduras
Arada est un district d'Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie
Arada est une ville du Tchad